Alan Morton ist der Name von:

* Alan Morton (Fußballspieler) (1893–1971), schottischer Fußballspieler
 Alan Morton (Rugbyspieler) (* 1934), australischer Rugby-Union-Spieler